Владимир Николаевич Новожилов(род. 30 июня1965 года, Энгельс) – советский и российский художник-сюрреалист, член Международного художественного фонда г. Москва, руководитель секции живописи Союза художников декоративно-прикладного искусства России.

Биография 
Родился 30 июня 1965 года в городе Энгельс Саратовской области.Начал заниматься живописью ещё в детстве. В 1989 году переехал в Москву, гдеперенимал опыт у художников Андрея Николаевича Кузнецова и Леонида Петровича Тихомирова, сохранив при этом собственную самобытную технику. В том же году начал принимать участие сначала в коллективных, а затем и персональных выставках.

В 2006 году организовал Всероссийскую общественную организацию «Фонд культуры России», позднее – «Русский дом».

Руководитель творческой группы «Арт Строй Групп».

В 2014 году стал руководителем секции живописи Союза художников декоративно-прикладного искусства России.

В 2014, 2015 и 2018 годах входил в каталог «Лучшие художники России. Декоративно-прикладное искусство».

Владимир написано около 1600 картин. Большинство его работ находится в частных коллекциях и музеях более чем в 20 странах.Среди владельцев картин Новожилова – Королевская семья Норвегии, президент Федерации еврейских общин России АлександрБородаи другие.

Выставочная деятельность 
Персональные выставки
 1985 – Саратов, выставочный зал «Вдохновение».
 2001 –Москва, казино «Эльдорадо»;народно-развлекательный центр.
 2004 –Москва, Серебряный бор ООО «Народные промыслы»;Центральный дом художника.
 2005 –Москва, отель «Рэдиссон Славянская»;Центральный дом художника; «Московский союз художников»; Международный художественный фонд.
 2006 –Москва, Центральный дом художника.
 2007 –Москва, выставочный центрМузей-усадьба Ф. И. Шаляпина.
 2010 – Москва, дворец Красной Армии.
 2011 – Москва, Центральный дом художника.
 2013 – Москва, дом Союза художников прикладного искусства.
 2014 – Москва, Центральный дом художника.
 2015 – Москва, Центральный дом художника.
 2016 –Москва, Посольство Эфиопии, посвящённая 125-летним отношениям между Россией и Эфиопией.
 2017 – Москва, Центральный дом художника.
 2018 –Москва, музей «Арт Деко».
 2019 –Москва, музей «АртДеко».

Коллективные выставки
 2010 – Москва, Центральный дом художника.
 2014 – Москва, музейно-выставочное объединение «Манеж».
 2015 – Москва, выставочный комплекс «Гостиный двор».
 2015 – Москва, Кремлёвский Дворец Съездов.

Основные работы

Награды 
 2015 – Победитель международного конкурса «Магия кисти» (Италия).

Примечания 

Художники России